Saint-Jacques-de-la-Lande (bretó Sant-Jakez-al-Lann, gal·ló Saent-Jaq) és un municipi francès, situat al departament d'Ille i Vilaine i a la regió de Bretanya. En aquest municipi s'hi situa l'aeroport de Rennes.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Rennes